

Carriera

Allenatore 
Alla guida dell'Aarau ha vinto il campionato di Challenge League al termine della stagione 2012-2013.

Palmarès

Allenatore 
 
Aarau: 2012-2013

 
Anderlecht: 2016-2017

 
Anderlecht: 2017

 
Al-Ahly: 2020 

 
Al-Ahly: 2019-2020

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale svizzera